Tambo (Kukamunburra) (?–1884), Australisch aboriginal
 Oliver Tambo (1917–1993), Zuid-Afrikaans politicus
 Tambo (rivier), rivier in Peru